Delta může být:

 delta (písmeno), čtvrté písmeno řecké abecedy
 Diracovo delta, matematická funkce
 Kroneckerovo delta, matematická funkce
 delta křídlo, trojúhelníkové křídlo, delta křídlo
 říční delta, rozvětvený typ ústí řeky do moře nebo jezera
 Baryon delta, subatomární částice
 Delta (raketa), nosná raketa
 Delta kvadrant, kvadrant Mléčné dráhy v seriálu Star Trek
 Delta Force, speciální jednotky armády USA
 Delta County, název tří okresů v USA
 Delta (Utah), město v USA
 Delta (album, Visions of Atlantis), album skupiny Visions of Atlantis z roku 2011
 Delta Machine (album, Depeche Mode), album skupiny Depeche Mode z roku 2013

ostatní
 Δ jako symetrická diference množin
 Delta Air Lines, letecká společnost USA
 Lancia Delta, tři generace vozů automobilky Lancia a odvozené závodní vozy rallye
 Delta, v letech 1925 až 1928, zkratka názvu a značka automobilů vyráběných firmou Deutsche Licenz Tatra
 Delta (potravinářská značka), česká pekárenská potravinářská značka obchodní značky Odkolek
 delta – varianta B.1.617.2 koronaviru SARS-CoV-2, původně označovaná jako indická
 Delta (protein) – ligand Notch receptoru
 písmeno D v hláskovací abecedě NATO
 Delta, v kódovém označení NATO třídy sovětských ponorek:
 Delta I neboli Projekt 667B
 Delta II neboli Projekt 667BD
 Delta III neboli Projekt 667BDR
 Delta IV neboli Projekt 667BDRM
 DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie Pardubice

Externí odkazy